St. John’s Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Methodist Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 83002509
 St. John’s Methodist Episcopal Church (New Mexico), ID-Nr. 78001814